Вулиця Ле́ся Ку́рбаса — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Вулиці 
 Вулиця Леся Курбаса — вулиця в місті Біла Церква
 Вулиця Леся Курбаса — вулиця в місті Вінниця
 Вулиця Леся Курбаса — вулиця в місті Дніпро
 Вулиця Леся Курбаса — вулиця в місті Дрогобич
 Вулиця Леся Курбаса — вулиця в місті Івано-Франківськ
 Вулиця Леся Курбаса — вулиця в місті Калуш
 Вулиця Леся Курбаса — вулиця в місті Ковель
 Вулиця Леся Курбаса — вулиця в місті Конотоп
 Вулиця Леся Курбаса — вулиця в місті Львів
 Вулиця Леся Курбаса — вулиця в місті Люботин
 Вулиця Леся Курбаса — вулиця в місті Ніжин
 Вулиця Леся Курбаса — вулиця в місті Стрий
 Вулиця Леся Курбаса — вулиця в місті Тернопіль
 Вулиця Леся Курбаса — вулиця в місті Хмельницький
 Вулиця Леся Курбаса — вулиця в місті Жовква

Проспект 
 Проспект Леся Курбаса — Київ

Інше 
 Провулок 1-й Леся Курбаса — Вінниця

Вулиці, названі на честь людей